Кратер Виртанен () — молодой крупный ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь финского биохимика, лауреата Нобелевской премии Арттури Илмари Виртанена (1895—1973) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1979 г. Образование кратера относится к эратосфенскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Андерсон на западе, кратер Бейс-Баллот на севере-северо-западе, кратер Морзе на северо-востоке, кратер Хейфорд на юго-востоке, кратер Шафарик на юге и кратер Шаронов на юго-западе. На севере-северо-западе от кратера расположено Озеро Удовольствия. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 39,7 км, глубина 2,26 км.

Кратер умеренно поврежден и имеет близкую к циркулярной форму. Восточная часть вала перекрыта небольшим кратером , который является центром небольшой лучевой системы, перекрывающей кратер Виртанен и окружающую его местность. В центре лучевой системы расположен участок поверхности с высоким альбедо. Средняя высота вала кратера над окружающей местностью — 1070 м, объем кратера составляет приблизительно 1 500 км³. В центре чаши находится небольшое поднятие местности.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Виртанен Z относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны